Миха́йловский мост:
 Михайловский мост — бывшее название 1-го Садового моста через реку Мойку в Санкт-Петербурге.
 Михайловский мост — первоначальное название Саарбрюкенского моста через реку Куру в Тбилиси, Грузия.